Rahner:
 Mãe da Igreja#Ambrósio e Hugo Rahner (de)
 Karl Rahner (1904, Friburgo em Brisgóvia — 1984, Innsbruck)

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões